Die Baseball-Bundesliga 2006 begann am 1. April 2006 und endete mit dem letzten Relegationsspiel am 15. Oktober 2006.
Deutscher Meister wurden zum ersten Mal die Solingen Alligators, die ebenfalls Nordmeister wurden. Südmeister wurden die Regensburg Legionäre.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord 

Abschlusstabelle:

1. Bundesliga Süd 

Abschlusstabelle:

Play-offs

Weblinks 
 Baseball-Bundesliga: Statistikarchiv

2006
Baseball 2006
Sportsaison 2006